Павел Жуко́вский:
 Жуковский, Павел Васильевич (1844/5—1912) — шталмейстер, художник-любитель, один из авторов памятника Александру II в Московском Кремле.
 Жуковский, Павел Тимофеевич (1833—1899) — городской архитектор Казани, а затем и казанский губернский архитектор. Брат академика архитектуры А. Т. Жуковского.
 Примечания